Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2018 var den 126. turnering om Wimbledon-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af Wimbledon-mesterskaberne 2018 og blev spillet i London, Storbritannien. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 2. - 14. juli 2018 i All England Lawn Tennis and Croquet Club, mens kvalifikationen afvikledes den 26. - 28. juni 2018 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Mesterskabet blev vundet af Angelique Kerber, som i finalen besejrede Serena Williams med 6-3, 6-3 på 65 minutter i en kamp, hvor den 30-årige tysker kun begik fem uprovokerede fejl. Kerber vandt dermed Wimbledon-mesterskabet i damesingle for første gang, og sejren var hendes tredje grand slam-titel i karrieren, da hun tidligere havde vundet Australian Open- og US Open-titlerne i 2016, og i finalen fik hun revanche for finalenederlaget til netop Serena Williams ved Wimbledon-mesterskabet i 2016. Hun blev samtidig den første tyske vinder af titlen siden Steffi Graf i 1996. Med en placering som nr. 181 på WTA's verdensrangliste blev Serena Williams den lavest rangerede Wimbledon-finalist i damesingle siden indførelsen af officielle ranglister i 1973. Dermed formåede Serena Williams ikke at tangere Margaret Courts rekord på 24 grand slam-titler i damesingle.

De ti højst seedede spillere blev alle slået ud inden kvartfinalerne, hvilket ikke var sket før i den åbne æra i Wimbledon-mesterskabet i damesingle. Det var også første gang i den åbne æra, at ingen af de fire højst seedede spillere kvalificerede sig til fjerde runde.

Simona Halep forsvarende sin førsteplads på WTA's verdensrangliste, da Sloane Stephens og Caroline Wozniacki tabte i hhv. første og anden runde. Den forsvarende mester, Garbiñe Muguruza, tabte i anden runde til Alison Van Uytvanck. Det var den tidligste exit for den forsvarende mester, siden Steffi Grafs nederlag i første runde i 1994.

Højdepunkter

Første runde 

For første gang i den åbne æra blev to af de fem højst seedede spillere i Wimbledon-mesterskabet i damesingle slået ud i første runde. Først tabte US Open-mesteren Sloane Stephens [seedet 4] med 1-6, 3-6 til Donna Vekić, som dermed vandt over en top 5-spiller for første gang i sin karriere. Og mens mørket faldt på senere samme dag måtte Elina Svitolina [5] strække våben mod Tatjana Maria, der vandt med 7-6(3), 4-6, 6-1.

CoCo Vandeweghe [16] pådrog sig en ankelskade i løbet af sin 1. runde-kamp mod Kateřina Siniaková men var alligevel tæt på sejren ved stillingen 5-3 i tredje sæt, inden tjekken satte slutspurten ind og vandt med 6-7(3), 6-3, 8-6. Yderligere tre seedede spillere blev slået ud i første runde, idet den tidliger semifinalist Magdaléna Rybáriková tabte til Sorana Cîrstea med 5-7, 3-6, Anastasija Sevastova [21] tabte til Camila Giorgi med 1-6, 6-2, 4-6, og endelig måtte Zhang Shuai [31] forlade mesterskabet efter nederlag på 4-6, 6-4, 2-6 til Andrea Petkovic.

Første runde bød til gengæld på forventede sejre til Caroline Wozniacki [2], der gjorde kort proces mod Varvara Lepchenko med 6-3, 6-0, og Serena Williams med en sejr på 7-5, 6-4 over Arantxa Rus, samt for Barbora Strýcová, der vandt med 7-6(6), 7-5 over Svetlana Kuznetsova, hvis ubrudte serie på 831 uger i top 100 på WTA's verdensrangliste dermed endte efter Wimbledon-mesterskaberne 2018. Der var tresæts-sejre til Karolína Plíšková, der besejrede Harriet Dart [WC] med 7-6(2), 2-6, 6-1, til den tidligere femdobbelte mester Venus Williams [9], der slog Johanna Larsson med 6-7(3), 6-2, 6-1. og til den tidligere finalist Agnieszka Radwańska [32], der imidlertid måtte afværge seks matchbolde, inden hun kunne fejren sejren på 6-3, 4-6, 7-5 over Elena-Gabriela Ruse (Q).

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg £ 13.741.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 7,3 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 108 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 21. maj 2018 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 12 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter kvalifikationsturneringens start meldte to af de direkte kvalificerede spillere imidlertid afbud til mesterskabet, hvilket gav plads til to lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Seedede spillere 

De 31 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 25. juni 2018 (en uge før turneringens start) blev seedet sammen med Serena Williams.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

12 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

To spillere gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen som lucky losers.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 96 spillere om 12 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere modtaget et wildcard (WC).

Følgende 12 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Alexandra Dulgheru
  Eugenie Bouchard
  Sara Sorribes Tormo
  Antonia Lottner
  Claire Liu
  Vera Zvonarjova
  Viktorija Tomova
  Mona Barthel
  Jevgenija Rodina
  Elena-Gabriela Ruse
  Vitalija Diatjenko
  Barbora Štefková

Følgende spillere opnåede en plads i hovedturneringen som lucky losere:
  Mariana Duque Mariño
  Caroline Dolehide

Resultater

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2018
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2018
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2018
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2018

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon-mesterskaberne

Noter 

Wimbledon-mesterskaberne 2018
2018
WTA Tour 2018